Пуньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південь від Парижа, 155 км на захід від Діжона, 50 км на північ від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 206 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 471,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Пуньї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пуньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр